Stockstadt peut faire référence à :
 Stockstadt am Main, bourg allemand de l'arrondissement d'Aschaffenbourg, en Bavière ;
 Stockstadt am Rhein, commune allemande de l'arrondissement de Groß-Gerau, en Hesse.